Ohse ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Werner Ohse (1898–1991), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Reinhard Ohse (1930–2022), deutscher Kirchenmusiker und Komponist